1. Fußball-Bundesliga 2011-12 er den 49. sæson siden oprettelsen af ligaen.
Turneringen startede den 5. august 2011 med en kamp mellem de forsvarende mestre Borrussia Dortmund og Hamburger SV.
FC Augsburg er med deres debut den 51. klub, der har prøvet at spille i Bundesligaen.
Da Tyskland har overtaget 3. pladsen på UEFA rankinglisten fra Italien, har landet atter 3 klubber direkte i Champions League gruppespillene i 2012-13.

Turneringsstrukturen er fastlagt sådan, at de fleste runder spilles således:
 1 kamp fredag kl. 20:30
 5 kampe lørdag kl. 15:30
 1 kamp lørdag kl. 18:30
 1 kamp søndag kl. 15:30
 1 kamp søndag kl. 17:30
Dette vil der dog blive afviget fra i uger op til landskampe, europacupkampe samt de to sidste runder, hvor alle spiller samtidig. Desuden vil der forekomme midtugerunder.

Stillingen 

 Plads 7 giver adgang, fordi finalisterne Bayern og Dortmund begge var kvalificeret til UEFA Champions League.

(M) = Mester, (P) = Pokalvinder, (O) = Oprykker.

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Statistik

Målscorer 
Pr. 5. maj, 2012.
29 mål
  Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04)

26 mål
  Mario Gómez (Bayern München)

22 mål
  Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

18 mål
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Lukas Podolski (1. FC Köln)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)

17 mål
  Martin Harnik (VfB Stuttgart)

16 mål
  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)

15 mål
  Raúl (Schalke 04)

13 mål
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim / VfB Stuttgart)
  Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

Assister 
Pr. 5. maj, 2012.

12 assister
  Franck Ribéry (Bayern München)

11 assister
  Juan Arango (Borussia Mönchengladbach)

9 assister
  Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)
  Toni Kroos (Bayern München)

8 assister
  Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund)
  Jefferson Farfán (Schalke 04)
  Christian Fuchs (Schalke 04)
  Tamás Hajnal (VfB Stuttgart)
  Mario Mandžukić (VfL Wolfsburg)
  Thomas Müller (Bayern München)
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)
  Raffael (Hertha BSC)

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de

Referencer 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2011-12